Њу Лебанон има више значења:
 Њу Лебанон (Охајо)
 Њу Лебанон (Пенсилванија)